

События 
 558—530 — Царь Персии Кир III (Куруш) Ахеменид (ок.593-530). Сын Камбиса I и внук Астиага. Его брат Гистасп.

Китай 
 15-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 Весной в Лу прибыл сунский посол Сян Сюй, во 2 луне, в день цзи-хай с ним был заключён договор в Лю (город в Лу).
 Во 2 луне чжоуский сановник Лю Ся проезжал через Лу в Ци встречать невесту вана.
 Ци напало на Лу, желая противопоставить себя Цзинь. Летом циский князь вторгся в Лу с севера и осадил Чэн, луский князь выступил ему навстречу, но дошёл только до Юй. Луские полководцы Цзисунь Су и Шусунь Бао построили укреплённый лагерь около Чэн.
 В 8 луне, в день дин-сы, было солнечное затмение (оно отмечено в «Ши цзи»). По современным данным, оно произошло 31 мая 558 года до н. э. ()
 В 8 луне чжусцы напали на южные границы Лу.
 В 11 луне, в день гуй-хай умер князь Цзинь Дао-гун (Чжоу), ему наследовал сын Бяо (Пин-гун, эра правления 557—532).

См. также

Примечания